Lu-čchüan může být:

 Lu-čchüan (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Lu-čchüan (Jün-nan) – autonomní okres v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan.